Jerik (russisch ) ist:

 Jerik (Vorname), ein männlicher skandinavischer evtl. auch russischer Vorname
 Jerik (Mondkrater), ein sehr kleiner Mondkrater